Aleksandr Korneev (1980) – ex pallavolista russo
 Aleksej Korneev (1939-2004) – calciatore sovietico
 Andrej Korneev (1974-2014) – nuotatore russo
 Igor' Korneev (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore russo
 Jurij Korneev (1937-2002) – cestista sovietico
 Konstantin Korneev (1984) – hockeista su ghiaccio russo